Le Championnat du monde double mixte de curling 2017 (nom officiel : World Mixed Doubles Curling Championship) est le  du monde double mixte de curling.
Il est organisé en Canada dans la ville de Lethbridge au Lethbridge Curling Club du 22 au 29 avril 2017.
L'événement s'est tenu conjointement avec le Championnat du monde senior de curling.

Équipes 
Les équipes sont composées comme suit:

Classement Round Robin

Résultats des sessions 
Les heures indiquées correspondent au créneau d'Heure des Rocheuses (UTC+6).

Groupe A

Samedi 22 avril
Session 1 - 8h00

Dimanche 23 avril
Session 7 - 14h30

Session 9 - 21h00

Lundi 24 avril
Session 10 - 8h00

Session 11 - 11h15

Session 13 - 17h45

Mardi 25 avril
Session 15 - 8h00

Session 17 - 14h30

Session 18 - 17h45

Mercredi 26 avril
Session 21 - 11h15

Session 22 - 14h30

Session 24 - 21h00

Jeudi 27 avril
Session 25 - 8h00

Groupe B

Samedi 22 avril
Session 3 - 15h00

Session 4 - 8h00

Dimanche 23 avril
Session 5-  8h00

Lundi 24 avril
Session 11 - 11h15

Session 12 - 14h30

Session 14 - 21h00

Mardi 25 avril
Session 16 - 11h15

Session 18 - 17h45

Session 19 - 21h00

Mercredi 26 avril
Session 20 - 8h00

Session 22 - 14h30

Session 23 - 17h45

Session 24 - 21h00

Jeudi 27 avril
Session 26 - 11h15

Session 27 - 14h30

 a perdu son match par forfait contre

Groupe C

Samedi 22 avril
Session 3 - 15h00

Session 4 - 20h00

Dimanche 23 avril
Session 6 - 11h15

Session 8 - 17h45

Session 9 - 21h00

Lundi 24 avril
Session 12 - 14h30

Session 13 - 17h45

Session 14 - 21h00

Mardi 25 avril
Session 16 - 11h15

Session 17 - 14h30

Mercredi 26 avril
Session 20 - 8h00

Session 21 - 11h15

Session 22 - 14h30

Jeudi 27 avril
Session 25 - 8h00

Session 26 - 11h15

Groupe D

Samedi 22 avril
Session 1 - 8h00

Session 2 - 11h15

Session 3 - 15h00

Dimanche 23 avril
Session 5 - 8h00

Session 8 - 17h45

Lundi 24 avril
Session 10 - 8h00

Session 12 - 14h30

Session 13 - 17h45

Mardi 25 avril
Session 19 - 21h00

Mercredi 26 avril
Session 21 - 11h15

Session 22 - 14h30

Session 24 - 21h00

Jeudi 27 avril
Session 25 - 8h00

Session 27 - 14h30

Groupe E

Samedi 22 avril
Session 2 - 11h15

Session 4 - 20h00

Dimanche 23 avril
Session 6 - 11h15

Session 7 - 14h30

Session 9 - 21h00

Lundi 24 avril
Session 11 - 11h15

Mardi 25 avril
Session 15 - 8h00

Session 17 - 14h30

Mercredi 26 avril
Session 20 - 8h00

Session 23 - 17h45

Jeudi 27 avril
Session 26 - 11h15

Session 27 - 14h30

Play-offs

Feuilles de tournois

Huitième de finale
Vendredi 28 avril, 9h00

Vendredi 28 avril, 12h30

à  place
Vendredi 28 avril, 16h00

à  place
Samedi 29 avril, 8h30

à  place
Samedi 29 avril, 12h00

à  place
Samedi 29 avril, 16h00

Quart de finale
Vendredi 28 avril, 19h30

à  place
Samedi 29 avril, 12h00

à  place
Samedi 29 avril, 16h00

à  place
Samedi 29 avril, 16h00

Demi-finale
Samedi 29 avril, 12h00

Médaille de Bronze
Samedi 29 avril, 16h00

Médaille d'Or
Samedi 29 avril, 16h00

Pourcentage Top 5 des joueurs
Round robin seulement

Références

Liens externes

2017
Curling double mixte
Curling double mixte 2017
Monde double mixte 2017
Sport au Canada en 2017
Sport en avril 2017
Lethbridge